Boombaard, in het Sindarijns: Fangorn, een personage uit In de Ban van de Ring van J.R.R. Tolkien
 Fangorn (bos), het woud in Midden-aarde met dezelfde naam waar Boombaard woonde